Sverige eller HMS Sverige har sju fartyg döps till i svenska flottan:

Sverige (1678), skepp sjösatt 1678
Sverige (1680), skepp sjösatt 1680
Sverige (1684), skepp sjösatt 1684
Sverige (1684), skepp sjösatt 1684
Sverige (1734), linjeskepp sjösatt 1734
, pansarskepp sjösatt 1915